

Власовка — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область

Власовка — присілок, Дмитровський район, Орловська область
 Власовка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область